Dassault kan syfta på: 

 Groupe industriel Marcel Dassault
 Dassault Aviation – ett franskt företag som bland annat tillverkar flygplan
 Dassault Systèmes – levererar lösningar inom 3D och PLM

Personer
 Marcel Dassault (1892–1986), fransk flygplanskonstruktör och företagsledare 
 Serge Dassault (1925–), fransk förläggare